Ez a lap a Dóra, a felfedező epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

Források 

Nickelodeon
Televíziós sorozatok epizódlistái